Babe ist eine Bezeichnung für 

Geographische Objekte 

 Babe (Neustadt (Dosse)), Ortsteil der Stadt Neustadt (Dosse) in Brandenburg
 Babe (Bragança), Gemeinde in Portugal

Personenname 
 Babe Ruth (1895–1948), Kosename des deutsch-US-amerikanischen Baseballstars George Hermann Ruth jr.
 Babe Stovall (1907–1974), Kosename des US-amerikanischen Bluesmusikers Jewell Stovall
 Fabienne Babe (* 1962), französische Filmschauspielerin

Außerdem
 Babe, der englische Originaltitel des Familienfilms Ein Schweinchen namens Babe
 Babe (Band), niederländische Popgruppe in den 1980er Jahren
 Babe (Styx-Lied), Lied der amerikanischen Band Styx (1979)
 Babe (Take-That-Lied), Lied der britischen Pop-Band Take That (1993)
 Babe, der schlesische Name für Topfkuchen

Siehe auch
 Babe Island
 Babé
 BAB